Militärförtjänstorden kan avse:

 Militärförtjänstorden (Brasilien)
 Militärförtjänstorden (Bulgarien) – en orden instiftad den 30 maj 1901
 Militärförtjänstorden (Kanada)
 Militärförtjänstorden (Frankrike) – instiftades den 10 mars 1759

 Tyska förbundsländer:
 Militärförtjänstorden (Bayern)
 Militärförtjänstorden (Württemberg)
 Karl-Friedrichs Militärförtjänstorden (Baden)
 Ungerska förtjänstorden – Ungerns högsta orden
 Indiska förtjänstorden
 Militärförtjänstorden (Korea) 
 Militärförtjänstorden (Mexiko)
 Militärförtjänstorden (Rumänien)
 Militärförtjänstorden (Spanien) – en spansk orden i fyra klasser instiftad den 3 augusti 1864 
 Militärförtjänstorden (Ryssland)
 Militärförtjänstorden (Jugoslavien)